Dhar (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
Dhar (stad), de hoofdplaats van bovengenoemd district
Dhar (Jammu en Kasjmir), een plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir